Corrèze může být:
Corrèze (departement) – francouzský departement 
Corrèze (obec) – francouzská obec v departementu Corrèze
Corrèze (řeka) – francouzská řeka